Die 8. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 10. bis zum 27. November 1999 in Neuseeland statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft von Brasilien, die ihren Titel verteidigte. Die Auswahl des DFB konnte sich erneut nach 1997 für das Turnier qualifizieren.

Spielorte

Teilnehmer

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 
Die U-17 des DFB konnte sich zum dritten Mal in Folge seit 1995 für das Turnier qualifizieren, knüpfte aber nicht an den Erfolg bei der letzten Weltmeisterschaft an, als man noch das Halbfinale erreichte. Diesmal schied man nach zwei torlosen Unentschieden und einer Niederlage bereits nach der Vorrunde aus. Überzeugen konnten beide Torleute, Jan Schlösser und Dennis Eilhoff sowie die Abwehrreihe, da vor allem Florian Thorwart, Torsten Reuter und Michael Fink. Mittelfeld und Sturm ließen es hingegen an Kreativität und Durchschlagskraft fehlen, was sich auch an nur einem geschossenen Tor in drei Spielen zeigte. Trotz dieses eher mäßigem Abschneidens schafften es drei Spieler im weiteren Verlauf ihrer Karriere bis in die A-Nationalmannschaft des DFB: Andreas Hinkel, Thomas Hitzlsperger und Andreas Görlitz, bezeichnenderweise alles eher defensiv ausgerichtete Spieler. Mit Florian Kringe und Michael Fink entsprangen diesem Team noch zwei Bundesligastammspieler während der restliche Kader entweder in der 2. Liga oder im Amateurfußball Fuß fasste.

 Trainer: Erich Rutemöller

Weitere bekannte Spieler des Turniers 
Michael Essien (Ghana); Joshua Kennedy (Australien); DaMarcus Beasley (USA); Adriano  (Brasilien).

Modus 
 Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.
 Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-17-WM 1999 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

1999
Fußballveranstaltung 1999
Fußball (Neuseeland)
Sportveranstaltung in Neuseeland